Cockburn kan syfta på:

 Cockburn (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Cockburn, Antarktis
 Cockburn Peak 
 Cockburn Island

Australien 

 City of Cockburn – Western Australia
Cockburn Range
Cockburn Reef
Cockburn Sound 
 Cockburn River

Se även
Mount Cockburn – flera

Bahamas 

 Cockburn Town, Bahamas

Chile 

 Canal Cockburn – en havskanal

Turks- och Caicosöarna 

 Cockburn Town – huvudstad